Case Costa ima više značenja:
 Case Costa, Catanzaro
 Case Costa, Padova